Jakob Friedrich Ehrhart, bioloog
 Ehrharta, naar J.F. Ehrhart vernoemd soort grasgeslacht